Le tournoi de Tokyo est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1973 se dispute du 7 au .

Billie Jean King remporte le simple dames. En finale, elle bat Nancy Richey-Gunter.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Laura duPont et Kristien Kemmer.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Tokyo
 Saison 1973 de tennis féminin

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

WTA 1973
Tokyo
1973 au Japon
Tennis en mai 1973